Saladino ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Saladino, von 1604 bis 1611 Erzbischof von Syrakus
 Irving Saladino (* 1983), panamaischer Leichtathlet
 Juan Saladino (* 1987), argentinischer Hockeyspieler
 Mario Saladino (* 1944), argentinischer Tangosänger
 Michele Saladino (1835–1912), italienischer Komponist und Musikpädagoge